Конец прекрасной эпохи — название ряда произведений:

 Конец прекрасной эпохи: Стихотворения 1964—1971 — книги стихов Иосифа Бродского
 Конец прекрасной эпохи (фильм) — полнометражный художественный фильм 2015 года режиссёра Станислава Говорухина, экранизация сборника рассказов Сергея Довлатова «Компромисс»
Конец прекрасной эпохи (песня) — песня российской рок-группы «Сплин» на стихи И. Бродского